Gminy w USA:
 Linville (ang. Linville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
 Linville (ang. Linville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
Miejscowości:
 Linville – miejscowość, port w Republice Teksasu, obecnie hrabstwo Calhoun